Ae может означать:
 Ae — диграф, состоящий из букв латинского алфавита «a» и «e».
 Æ — лигатура, состоящая из букв латинского алфавита «a» и «e».
 After Effects — программное обеспечение компании Adobe Systems для редактирования видео и динамических изображений, разработки композиций, анимации и создания различных эффектов.
 .ae — национальный домен верхнего уровня для Объединённых Арабских Эмиратов.